Der Verräter steht für:

 Der Verräter (1935), US-amerikanisches Filmdrama von John Ford 
 Der Verräter (1995), deutscher Fernsehfilm von Diethard Klante
 Der Verräter, Alternativtitel für Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra, italienischer Spielfilm von Marco Bellocchio (2019)

Siehe auch:
 Der Verräter des Herrn – Judas Ischariot, spanische Bibelverfilmung (1954)
 Verräter
 Verraten
 Der Verrat (Begriffsklärung)